Lady Grey steht für:

 Jane Grey (1537–1554), Königin von England
 Lady Grey (Südafrika), Ort in der Provinz Ostkap, Südafrika
 Lady Grey (Tee), Teemischung mit Zusatz